Кавагоэ:

 Кавагоэ — центральный город Японии, расположенный на острове Хонсю в префектуре Сайтама.
 Кавагоэ — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1590—1871).
 Кавагоэ — посёлок в Японии, находящийся в уезде Миэ префектуры Миэ. 
 Кавагоэ, Сергей Сирович (1953—2008)  — советский музыкант.